Alfonso IV puede designar a las siguientes personas:

 Alfonso IV de Aragón, rey de Aragón (1299-1336).
 Alfonso IV de León, rey de León (m. 933).
 Alfonso IV de Portugal, rey de Portugal (1291-1357).
 Alfonso IV de Este, duque de Módena y Reggio (1634-1662).